COM datoteka
 COM (registracijska oznaka)